Hatteras steht für:
 Hatteras (Volk), Indianerstamm Nordamerikas
 Hatteras (North Carolina), Ort im Dare County, North Carolina, Vereinigte Staaten
 Hatteras Island, Insel in den Outer Banks, North Carolina
 Cape Hatteras, Kap an der Ostküste der Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Abenteuer des Kapitän Hatteras (Voyages et aventures du capitaine Hatteras), Roman von Jules Verne (1866)
 USS Hatteras, verschiedene Schiffe der United States Navy